Au sens courant, autochtone qualifie ce qui habite en son lieu d'origine. Il peut prendre différents sens spécialisés :

 En ethnologie, le terme désigne le membre d'un peuple autochtone ou qualifie ce qui lui est lié.
 En particulier, au Canada, le terme d'Autochtones désigne collectivement les Premières Nations, les Inuit et les Métis. On désigne aussi par ce terme les Amérindiens en général, les peuples présents en Amérique avant la colonisation européenne et les descendants de ces peuples.
 En biologie, l'autochtonie désigne le caractère local d'une espèce (animale, végétale, fongique…) équivalente à « indigène »
 En géologie, un terrain autochtone est un terrain qui n'a pas été déplacé par un chevauchement, ou une érosion.
 En mythologie grecque, un autochtone est un enfant né spontanément de la terre, sans parents.

Voir aussi 
 Amérindiens aux États-Unis
 Autochtones d'Amérique
 Autochtones du Canada
 Autochtones du Québec
 Bibliothéconomie autochtone
 Indigène
 Premières Nations  
 Présence autochtone, évènement festif annuel à Montréal.
 les pensionnats autochtones, étaient au Canada des institutions de scolarisation, d'évangélisation et d'assimilation des enfants amérindiens.

Référence